Чемпионат мира по пляжному футболу 2001 — 7-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил с 11 февраля по 18 февраля 2001 года на пляже в Коста-ду-Сауипе, Бразилии.

Победителем стала Португалия, победившая в финале Францию.

Участники 
12 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2000 года.

Европа:

 

Южная Америка:

Северная Америка и Карибы:

Хозяйка турнира:
 (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
http://www.rsssf.com/tablesb/beachwk01.html 

2001
Февраль 2001 года